Esistono più comuni francesi con questo nome

 Taillebourg – Charente Marittima
 Taillebourg – Lot e Garonna